Yam o Yaammu Nubwoserre, faraó de la dinastia XIV 
 Yam (tribu), tribu del Iemen 
 Yam (déu), déu cananeu fill de El